Le mot pause désigne de manière générale un arrêt temporaire, c'est-à-dire la cessation d'une activité puis après un certain temps sa reprise.

Informatique
 pause est un mot-clef dans de nombreux langages de programmation ;
 pause est également le nom d'une touche des claviers.

Culture
 En solfège, une pause est un silence représentant une mesure complète de silence ;
 Pause est un groupe de musique français ;
  est un musicien américain ;
 Pause,  deuxième album de Four Tet sorti en 2001 ;
 Pause, premier album de Pause sorti en 2006 ;
 Pause (Unpause), quinzième épisode de la saison 9 de How I Met Your Mother diffusé en 2014 ;
 Pause (We Interrupt This Program), neuvième épisode de la saison 4 de Z Nation diffusé en 2017 ;
 Pause, roman graphique écrit et dessiné par Fabcaro, publié en album en 2017 ;
 Pause est un film suisse réalisé par Mathieu Urfer, sorti en 2014 au cinéma.

Voir aussi 

 Pause-café
 Récréation
 Travail à pause ou travail posté, forme d'organisation du travail où des équipes se relaient au même poste les unes après les autres ;
 Pause est aussi un nom de famille, originaire de l'Ile de la Réunion, où il est majoritairement porté. On peut le retrouver en minorité dans les départements du Nord, de Moselle et de Seine Maritime.

Homonymie de titre